Phipps est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Personnalités 

 Bill Phipps (1942-2022), chef religieux canadien et un militant pour la justice sociale ;
 Constantine John Phipps (1744-1792), deuxième baron Mulgrave, explorateur et un naturaliste britannique ;
 Harriet Phipps (1841-1922), dame d'honneur de la reine Victoria du Royaume-Uni ;
 Henry Phipps (1755-1831), homme politique britannique ;
  (né en 1934), botaniste canadien ;
 Joyce Grenfell née Phipps (1910-1979), actrice britannique ;
 Sally  Phipps (1911-1978) actrice américaine du cinéma muet et parlant ;
 William Phipps (1922-2018), acteur américain.
 Spencer Phipps (né dans les années '80), designer américain, créateur de la marque de mode Phipps International.
Patronyme anglais
Homonymie de patronyme